Соревнования в скелетоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 11 и 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 25 спортсменок представляющие 17 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 спортсменами.

Олимпийской чемпионкой 2018 года являлась британка Элизабет Ярнольд, она не выступала на Играх 2022 года.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Скелетон на официальном сайте зимних Олимпийских игр